Periș poate fi:

 Comuna Periș, Ilfov
 Localitate Periș, Mureș

Vezi și 
 Perișor (dezambiguizare)
 Perișoru (dezambiguizare)
 Perieți (dezambiguizare)
 Perișani